Ritzenhofen ist der Name folgender Personen:
 Hubert Ritzenhofen (1879–1961), deutscher Maler
 Medard Ritzenhofen (* 1961), deutscher Autor und Journalist
 Walter Ritzenhofen (1920–2002), deutscher Maler und Lithograf